Casoli (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Chieti
Casoli (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk